Internationella öspelen 2013 hölls på Bermuda, från den 13 till 19 juli 2013. Detta var första gången som de Internationella öspelen hölls utanför Europa.

Medaljutdelning

Referenser

Internationella öspelen 2013

2013 i Bermuda
2013
Sportåret 2013
Sport i Bermuda